«Руса́лочка 2: Возвраще́ние в мо́ре» () — второй мультфильм по очерёдности появления и последний мультфильм по сюжету из цикла «Русалочка» 1989 года 11 лет спустя. Премьера состоялась 19 сентября 2000 года на DVD-носителях.

Сюжет 
У принца Эрика и Ариэль рождается дочь, которую назвали Мелоди. На празднике, Ариэль представляет малютку жителям подводного королевства, в числе которых любимый отец Ариэль, царь Тритон, являющийся дедушкой Мелоди, и старшие сёстры Ариэль — Аквата, Ариста, Аттина, Андрина, Аделла и Алана, являющиеся тётушками Мелоди со стороны матери. Царь Тритон дарит своей новорожденной внучке волшебный кулон-ракушку, чтобы она всегда помнила, что отныне часть её сердца навек принадлежит морю, но когда морской царь собирается передать Мелоди кулон, появляется младшая сестра погибшей Урсулы, Моргана. Она хватает Мелоди и угрожает скормить её акуле по имени Громила, чтобы вынудить Тритона отдать ей волшебный трезубец, который она намерена использовать, чтобы отомстить за Урсулу и захватить власть над океаном. Ариэль и Эрик вместе срывают план врага, а Громилу морской царь превращает в мини-рыбу, похожую на пиранью. Моргана сбегает, уклоняясь от попыток сил царя Тритона схватить её и объявляет, что однажды она отомстит. Опасаясь Морганы и вспоминая Урсулу, Ариэль решает, что пока Моргана не будет побеждена, им придётся скрывать от Мелоди все знания о морском мире и её наследии, чтобы защитить её. Тритон прячет кулон на морском дне и посылает Себастьяна следить за Мелоди, после чего строится массивная стена, отделяющая замок Эрика и его семьи от моря.

Проходит 12 лет, Мелоди росла, не зная о русалочьем наследии матери, не позволяющей ей даже идти в море. Однако она регулярно ускользает из замка, чтобы там поплавать и пособирать ракушки, и в один прекрасный день она находит кулон. Заметив своё имя на нём, она спрашивает свою маму об этом, но на этой почве между Мелоди и Ариэль вспыхивает конфликт. Разочарованная отказом матери отвечать на вопросы, Мелоди уходит, заодно забрав свой кулон и угнав маленькую лодку, уплывает из дома. Наблюдавшая за происходящим Моргана решает воспользоваться этим шансом и посылает Громилу ей навстречу. Себастьян в отчаянии сообщает Ариэль и Эрику, что Мелоди уплыла в море. Громила находит Мелоди и предлагает ей направиться к Моргане, Мелоди надеется, что она поможет ей узнать значение её имени на кулоне и соглашается направиться к ней. Два брата-ската, Маска и Кинжал, тянут лодку Мелоди и доставляют её в логово Морганы на Южном полюсе. Моргана радостно встречает юную принцессу и Мелоди спрашивает Моргану, что означает её имя на её кулоне и с сожалением рассказывает, что её мать не хотела объяснять, считая, что она её не понимает. Вспоминая свои непростые отношения с Урсулой и своей матерью, Моргана сочувственно заверяет Мелоди, что она не единственная, кого не понимает мама, и объясняет ей, что имя на её кулоне говорит о том, что в нём заключена её судьба как русалки, и она может помочь ей стать частью подводного мира. Моргана достаёт флакон волшебного зелья Урсулы, которое она припасла для особых случаев и используя его, превращает Мелоди в русалку и она радостно отправляется в плавание навстречу судьбе.

В это время, Ариэль и Эрик встречаются с царём Тритоном и обсуждают сложившуюся ситуацию. Морской царь заверяет Ариэль, что он отправил поисковые отряды прочёсывать океан в поисках Мелоди и в скором времени он присоединится к ним. Эрик предлагает Ариэль отправиться с ним, так как она знает Мелоди и море лучше, чем кто-либо другой, Эрик же возглавит поисковые группы на земле. Тритон говорит, что это может быть опасно, но Ариэль соглашается с Эриком, понимая, что ей не следовало удерживать Мелоди от моря. Тритон использует силу трезубца и Ариэль, вновь став русалкой, отправляется на поиски Мелоди, попутно выражая сожаление о том, что не делилась с дочерью своим наследием, в то время как Мелоди исследует свои новообретённые способности как русалка и испытывает сильное чувство, что она хочет стать частью моря.

Мелоди возвращается к Моргане, чтобы отблагодарить её, но та объясняет, что заклинание носит временный характер и чтобы оно стало постоянным, Моргане нужен трезубец, который, как она утверждает, был украден Тритоном. Мелоди решает помочь ей и отправляется в путь, попутно она встречает пингвина Типа и моржа Дэша, желающих стать героями.

В конце-концов троица достигает Атлантики, Моргана посылает Маску и Кинжала позаботиться о том, чтобы благополучному возвращению Мелоди ничто не помешало. Мелоди находит трезубец и забирает его, но при этом теряет свой кулон, после чего уплывает. Ариэль и Тритон замечают пропажу трезубца и лежащий на земле кулон Мелоди, подозревая, что за всем этим стоит Моргана, Тритон приказывает ускорить поиски и задействовать всех жителей моря. Ариэль и Флаундер следуют за Маской и Кинжалом и добираются до логова Морганы, Ариэль просит Флаундера предупредить отца, но тот решает пойти с ней, тогда они посылают Скаттла к Эрику и Тритону за подмогой.

Мелоди благополучно возвращается к Моргане с трезубцем, но когда она собирается передать его ей, появляются Ариэль и Флаундер, пытаясь отговорить её от этого. Мелоди потрясена, что её мать действительно русалка, Ариэль тоже потрясена, что её дочери всё-таки удалось стать русалкой — на почве этого неожиданного откровения между ними вспыхивает очередной конфликт. Мелоди обвиняет мать в том, что утаивала от неё всю правду о морском мире, в котором она когда-то жила, Ариэль пытается извиниться перед дочерью и объясниться, но глубоко обиженная и чувствующая себя преданной Мелоди отказывается простить свою маму и передаёт Моргане трезубец. Овладев трезубцем, Моргана раскрывает свои истинные намерения и взяв Ариэль в плен, бросает Мелоди в ледяную пещеру и замуровывает её там, заодно упомянув, что действие её трансформации в русалку иссякнет к закату.

Моргана поднимается на поверхность и начинает властвовать над океаном. Прибывают Эрик, царь Тритон, Скаттл, Себастьян, и вступают в битву с морской ведьмой. Моргана обрушивает на корабль Эрика айсберг, вынуждая его с командой покинуть судно, заодно восстанавливая рост Громилы к исходному, а затем Маска и Кинжал тянут Эрика на дно, но Ариэль освобождается от хватки Морганы благодаря Скаттлу и вместе с Себастьяном ныряет в воду, спасая любимого от утопления.

Вскоре заклинание Морганы теряет свою силу и Мелоди возвращается в человеческий облик. Лишившись своих способностей русалки, Мелоди начинает тонуть и безуспешно пытается вырваться из ловушки, но Тип и Дэш помогают ей освободиться благодаря Громиле, который на полной скорости проломил ледяную стену и выносят на берег. Моргана использует силу трезубца, заставляя всех обитателей моря, включая Ариэль, Себастьяна, Тритона, Типа и Дэша склониться перед ней. Мелоди видит свои ноги и понимая, что это позволит ей избежать заклинания, бежит на вершину ледника и отобрав у Морганы трезубец, бросает его своему дедушке. Моргана в отчаянии тянется к трезубцу, при этом сбрасывая Мелоди с вершины ледника. Дэш прыгает вперёд и Мелоди благополучно приземляется на него, избегая смерти. Тритон ловит трезубец и объявляет Моргане, что отныне она больше не потревожит его семью и магией трезубца заточает ведьму в глыбу льда, которая падает на дно и погребается под ледяными обломками.

Эрик несёт Мелоди на руках и она приходит в сознание, воссоединяясь с семьёй. Мелоди извиняется перед матерью, но Ариэль говорит, что это она и Эрик должны просить прощения за то, что утаивали от неё правду. Мелоди раскаянно объясняет, что никому не хотела зла и не знала, что может из всего этого выйти, но считала, что ей было бы лучше, когда она была русалочкой, чем девочкой. Ариэль утешает свою дочь, говоря, что не имеет значения, ноги ли у неё или русалочий хвост, поскольку она и Эрик любят Мелоди за то, какая она маленькая, но при этом очень смелая — вся в свою маму, как сказал Тритон. Мелоди радостно кидается в объятия дедушки, официально встречаясь с ним. Тритон говорит своей внучке, что понимает её желание жить в море и предлагает Мелоди выбор — навсегда стать русалкой и жить с ним в Атлантике, или же остаться с родителями на суше. Посмотрев на своих родителей, Мелоди говорит, что у неё появилась более лучшая идея. Мелоди использует магию трезубца, чтобы разрушить стену, отделяющую её дом от моря, и объявляет, что теперь подводное и земное королевства воссоединятся и отныне будут жить вместе в мире и согласии.

Персонажи 
 Мелоди — главная героиня фильма, дочка Эрика и Ариэль, упрямая, любопытная, но очень смелая русалочка. Очень любит море и расстраивается, что ей не разрешают там играть. Однако наперекор всем запретам и стараниям Себастьяна она очень часто собирает там ракушки. Ей 12 лет. Отыскав медальон, который ей подарил её дедушка — царь Тритон, Мелоди ссорится со своей мамой, поскольку Ариэль предупреждает дочь об опасностях моря, на что Мелоди отвечает: «Откуда ты знаешь? Ты там никогда не была!». В конце концов Мелоди решается отправиться на поиски того, кто поможет ей узнать об Атлантике.
 Ариэль — вторичная героиня фильма. Любит свою дочь, поэтому не разрешает ей играть в море и просит Себастьяна присматривать за ней.
 Принц Эрик — муж Ариэль и отец Мелоди. Добрый, справедливый и смелый человек.
 Моргана — главная антагонистка фильма. Злая, хитрая и коварная морская ведьма. Собиралась превзойти свою сестру Урсулу. На протяжении всего фильма хотела заполучить трезубец и править морями, хотя сама она, пожалуй, даже более злая и опасная, чем Урсула. В конце у неё это получилось. Однако Мелоди смогла хитростью отобрать у неё трезубец и вернуть его своему дедушке, а Тритон в свою очередь навсегда заточил Моргану во льдах.
 Царь Тритон — правитель Атлантики, отец Ариэль и дедушка Мелоди. Любит свою младшую дочь. Добрый и смелый, но временами бывает очень суров.
 Себастьян — краб, один из лучших друзей Ариэль и придворный композитор царя Тритона. Часто присматривает за Мелоди, дочерью Ариэль.
 Флаундер — тропическая рыбка и лучший друг Ариэль. Через 12 лет у него родилось 5 детей — 3 сына и 2 дочери.
 Тип и Дэш — пингвин и морж, друзья Мелоди. Комичны и чудаковаты, но мечтают стать настоящими героями, и в конце концов им это удаётся — они спасают Мелоди из логова Морганы.

Роли озвучивали 
 Джоди Бенсон — Ариэль
 Сэмюэл И. Райт — Себастьян
 Тара Стронг — Мелоди
 Пэт Кэрролл — Моргана
 Бадди Хэкетт — Скаттл
 Кеннет Марс — царь Тритон
 Макс Казелла — Тип
 Стивен Фёрст — Дэш
 Роб Полсен — принц Эрик
 Клэнси Браун — Громила
 Кэм Кларк — Флаундер
 Рене Обержонуа — шеф Луи
 Кей И. Кьютер — Угрюмуc
 Иди Макклёрг — Карлотта
 Фрэнк Уэлкер — Макс

Не указанные в титрах 
 Ди Брэдли Бейкер — Маска/Кинжал
 Уилл Райан — морской конёк

Изначально Тара Стронг была нанята только в качестве голосового образца, который создатели фильма хотели использовать в качестве примера того, как, по их мнению, должен звучать голос Мелоди. Но во время записи Стронг так хорошо себя показала, что в итоге её же и утвердили на роль Мелоди.

Русский дубляж 
Мультфильм дублирован кинокомпанией «Невафильм» по заказу компании «Disney Character Voices International» в 2013 году.

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2000 года
Полнометражные мультфильмы Австралии
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Фильмы-сиквелы
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Рисованные мультфильмы США 2000-х годов
Мультфильмы о русалках
Мультфильмы о ведьмах
Русалочка
Мультфильмы о пингвинах
Мультфильмы о морских обитателях
Мультфильмы в жанре фэнтези
Сиквелы Ренессанса Диснея
Полнометражные мультфильмы Канады
Фильмы Австралии 2000 года
Фильмы Канады 2000 года